Luzuriaga är ett släkte av alströmeriaväxter. Luzuriaga ingår i familjen alströmeriaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Alströmeriaväxter
Luzuriaga